Александр Стахиев:
 Стахиев, Александр Стахиевич
 Стахиев, Александр Александрович